Alice Tükörországban (1871) Lewis Carroll meseregénye

Filmek
 Alice varázslatos tükre (1987) ausztrál rajzfilm
 Alice Tükörországban (1998) brit tv-film John Henderson rendezésében
 Alice Tükörországban (2016) amerikai–brit film James Bobin rendezésében